Herkimer est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (c. 1732-1795), loyaliste américain
 (1773-1848), homme politique américain
 (1925-2015), innovateur en meneuse de claques américain
 (1728-1777), patriote américain

Toponyme

Comté de Herkimer, comté de l'État de New York
Herkimer, village de l'État de New York
 Herkimer, ville de l'État de New York
, communauté du Kansas
, rivière de l'État de New York
, fort colonial de la rivière Mohawk, New York

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme